Osoby o tym nazwisku:
 Anton Baumstark – niemiecki orientalista
 Gertrude Baumstark – rumuńska szachistka